Ратное — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Ратное — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Ратное — посёлок в Гвардейском городском округе Калининградской области.
 Ратное — хутор в Партизанском районе Приморского края.
 Ратное — деревня в Андреапольском районе Тверской области.

Озеро 
 Ратное — озеро в Бежаницком районе Псковской области.